

Architettura 
 Fort Carillon – forte a pianta stellare del XVIII secolo, sito a Ticonderoga; rinominato in seguito Fort Ticonderoga

Cinema 
 Il Carillon – film thriller-horror del 2018, diretto da John Real (Giovanni Marzagalli), con Rachel Daigh e Antonio Lujak

Editoria 
 Carillon News – settimanale canadese con sede a Steinbach, nella provincia di Manitoba

Musica 
 Carillon – strumento musicale idiofono a pizzico, in grado di eseguire una melodia registrata su un tamburo
 Carillon – strumento musicale idiofono a percussione, costituito da una batteria di campane controllate tramite una tastiera e una pedaliera
 Carillon – recitazione con accompagnamento orchestrale del 1914 composta da Edward Elgar e testi del poeta belga Émile Cammaerts
 Carillon – singolo di Magic Box del 2000
 Carillon –  singolo di Nahaze e Achille Lauro del 2019